Giovanni da Parma (X secolo), religioso italiano canonizzato entro il XIV secolo.
 Giovanni da Parma (1208-1289), religioso italiano beatificato nel 1777 da Pio VI.
 Giovanni da Parma (XIV secolo), presbitero italiano, canonico del capitolo della cattedrale di Trento.